Sopó kan syfta på:

Colombia 

 Sopó (kommun), Cundinamarca, 
 Sopó (ort), Cundinamarca,